Kohoutek může označovat:

příjmení osob
 Kohoutek (příjmení) – více nositelů tohoto příjmení

zoologie 
 hřbetní hrbol – u řady savců či jejich plemen se běžně udává jako základní údaj výška v kohoutku a utváření kohoutku
 kohoutek – obecně zdrobnělina označení samce kurovitých ptáků

botanika
 kohoutek – rod květin z čeledi hvozdíkovitých

kopce a vrchy
 Kohoutek (Lužické hory) – vrchol v Lužických horách

astronomie 
 Kohoutkova kometa – C/1973 E1
 Kohoutek (planetka) – 1850 Kohoutek, 1942 EN

zařízení

 vodovodní kohoutek
 ventil
 kohoutek zbraně – součástka a ovládací prvek palných zbraní

hudba
 Kohoutek – skladba hudební skupiny R.E.M. z alba Fables of the Reconstruction,  pojmenovaná po Kohoutkově kometě
 Kohoutek – instrumentální skladba hudební skupiny Journey ze stejnojmenného alba

jiný význam 
 označení účesu nemluvňat a malých dětí (vlásky vyčesané nahoru)

Související články 
 Kohout

Externí odkazy